San Pedro de Mérida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro de Mérida (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 San Pedro de Mérida (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar